Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 496 dans le monde.

 Route fédérale 496 en Allemagne
 Interstate 496 aux États-Unis
 Route régionale 496 en Finlande
 Route nationale 496 en France